ISO 8859-7, także znane jako „greckie”, jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zostało ono oryginalnie zaprojektowane do pokrycia języka nowogreckiego, jak również symboli matematycznych pochodzących z tego języka.

Oryginalna wersja standardu pochodząca z 1987 roku miała takie same przypisania znaków jak narodowy, grecki standard ELOT-928 opublikowany w 1986 roku.

Porównanie wersji 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań.

Tablica kodów 
Poniższe tabele przedstawiają wersję kodowania z 2003 roku, która m.in. dodała znak euro, co widać powyżej.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-7 w Unicode.

ISO 8859-07